Johann Wegelin ist der Name folgender Personen:

* Johann Wegelin (SA-Mitglied) (1900–1968), deutscher SA-Angehöriger
 Johann Rudolf Wegelin (1771–1840), Schweizer Politiker